High Hill – comune del Missouri
High Hill – comunità non incorporata del Texas